Temperatur (von lat. temperare „ins richtige Mischungsverhältnis bringen“) steht für: 

 Temperatur, messbarer thermischer Zustand eines Stoffes, speziell:
 Absolute Temperatur
 Boyle-Temperatur
 Curie-Temperatur
 Debye-Temperatur
 Dopplertemperatur
 Feuchtkugeltemperatur
 Kritische Temperatur, siehe Kritischer Punkt (Thermodynamik)
 Lufttemperatur
 Néel-Temperatur
 Oberflächentemperatur (Thermodynamik), speziell die
 Meeresoberflächentemperatur
 Oberflächentemperatur von Sternen, siehe Sternoberfläche#Oberflächentemperatur
 Potentielle Temperatur
 Rekristallisationstemperatur
 Stagnationstemperatur
 Tagesmitteltemperatur
 Totaltemperatur
 Virtuelle Temperatur
 die Stimmung eines Instruments, siehe Temperierte Stimmung
 Farbtemperatur, ein Maß für den Farbeindruck einer Lichtquelle
 umgangssprachlich eine leicht erhöhte Körpertemperatur
 die Betriebstemperatur in einem Gefrier- oder Kühlschrank

Siehe auch:
 Temperaturbereiche von Elektronikbauelementen
 Temperaturextrema
 Temperaturkoeffizient
 Temperaturresistenz
 :Kategorie:Temperaturmessung